

Edilizia
Giunto, in muratura
Giunto strutturale, nell'ingegneria civile

Meccanica
Giunto, nella meccanica dei veicoli
Giunto cardanico, in meccanica
Giunto liberacavi, dispositivo unito ai fili di un aquilone che evita che essi si attorciglino
Giunto viscoso, in meccanica
Giunto omocinetico, in meccanica